Werchojansk (, /) ist eine Kleinstadt in der  Republik Sacha im Fernen Osten Russlands. Mit  Einwohnern (Stand ) gehört sie zu den kleinsten Ortschaften mit Stadtstatus in ganz Russland. Sie liegt im gleichnamigen Ulus Werchojansk, ist aber nicht dessen Kreissitz (das ist die etwa 50 Kilometer ostnordöstlich gelegene Siedlung Batagai).

Werchojansk gilt neben Oimjakon mit einer Tiefsttemperatur von −67,8 °C als Kältepol Asiens.

Geografie 
Werchojansk liegt zwischen dem Werchojansker Gebirge und dem Tscherskigebirge, ungefähr 110 km nördlich des Polarkreises. Etwa 610 km südsüdwestlich liegt die Großstadt und Subjekthauptstadt Jakutsk und ebenso weit südöstlich der Ort Oimjakon. Die Stadt befindet sich am Fluss Jana, der in die Laptewsee mündet.

Klima und Temperaturen 
Seit dem 5. Februar 1892 gilt Werchojansk, dessen Wetter von einem extremen Kontinentalklima bestimmt wird, mit der Tiefsttemperatur von −67,8 °C als Kältepol aller bewohnten Gebiete der Erde. 1926 wurde im benachbarten Hochland von Oimjakon angeblich ein noch tieferer Wert gemessen, der anschließend in Oimjakon angeblich noch mehrmals unterschritten wurde; die Werte wurden aber nicht offiziell bestätigt. Im Juni 2020 wurden während der Hitzewelle in Sibirien 2020 38,0 Grad Celsius gemessen, was einen neuen Rekordwert für einen Ort nördlich des Polarkreises darstellt. 

Für die Stadt wurden die folgenden Daten gemessen:
 Tiefste je gemessene Temperatur (5. und 7. Februar 1892): −67,8 °C (offiziell anerkannter Wert)
 Höchste je gemessene, offiziell bestätigte Temperatur (20. Juni 2020): +38 °C
 Mittlere Januar-Temperatur: −48,9 °C
 Mittlere Juli-Temperatur: +15,3 °C
 Mittlere Jahrestemperatur: −15,7 °C

Geschichte 
Der Ort wurde im Jahre 1638 als Werchojanski Ostrog gegründet, nachdem Ilja Perfiljew 1635 an der Jana ein Winterlager eingerichtet hatte. Ursprünglich befand er sich etwa 90 Kilometer südwestlich der heutigen Stadt am Oberlauf der Jana. Dem hat Werchojansk – wörtlich „Ort an der oberen Jana“ – auch seinen Namen zu verdanken. Erst 1775 wurde die Ortschaft an ihre heutige Stelle am rechten Jana-Ufer verlegt.

1817 erhielt Werchojansk den Status einer Stadt, die noch bis ins 20. Jahrhundert hinein als Verbannungsort diente, in den auch politisch Verfolgte geschickt wurden. Zu den prominentesten Personen, die nach Werchojansk verbannt wurden, gehören der Schriftsteller Wacław Sieroszewski sowie die Revolutionäre Iwan Babuschkin und Wiktor Nogin.

Bis heute ist Werchojansk wirtschaftlich von der Rentierzucht und der Jagd geprägt.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Siehe auch  
 Liste der Städte in der Republik Sacha
 Werchojansker Jakuten-Pferd

Einzelnachweise

Weblinks 

Informationen über die Stadt auf mojgorod.ru (russisch)

Ort in der Republik Sacha
Gemeindegründung 1638
Stadtrechtsverleihung 1817